Ири́на Евге́ньевна Ма́зинг (17 апреля (27 апреля) 1910 — декабрь 1994) — советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1970).

Биография 
Окончила Театральную студию имени Ермоловой (). В 1930— играла в Московском Театре юного зрителя, в 1941— в Новосибирском ТЮЗе, в 1949— в Кинешемском драматическом театре. Наиболее известна многолетней работой в Государственном центральном театре кукол (—), принимала участие в телевизионных спектаклях «Необыкновенный концерт» (), «Волшебная лампа Аладдина» (), «Ноев ковчег» ().

Озвучила заглавного персонажа в мультипликационном фильме «Шапокляк» (1974). Также её голосом говорили персонажи мультфильмов и радиоспектаклей: «Лимпопо» (1939), «Краса ненаглядная» (1958), «Незнайка-Путешественник» (1961), «Сказка о старом кедре» (1963), «Красная Шапочка» (1964), «Волшебник Изумрудного города» (1965), «Знаменитый утёнок Тим» (1965), «Василиса Прекрасная» (1968), «Всё наоборот» (1974) и других.

В. В. Рябов о И. Е. Мазинг

Роли 
 «Сказка о потерянном времени» — Петя Зубов.
 «Под шорох твоих ресниц» — Хэппи Блонд.
 «Царевна-Лягушка» — Баба-яга.
 «Тигрик-Петрик» — Тигрик.
 «Дон Жуан» — Японка; переводчица.
 «Конек-Горбунок» — Иван.
 «И-го-го» — Ведьма; бес взаимного тяготения (БВТ).
 «Ноев ковчег» — Иафет; Создатель.
 «Кот в сапогах» — Кот.
 «Соломенная шляпка» — Анаис.
 «Необыкновенный концерт» — Солистка оперетты; юное дарование.

Работа в радиотеатре и озвучивании

Радиоспектакли 
 «Красная Шапочка» — Бабушка
 «Василиса Прекрасная» — Баба Яга
 «Незнайка-Путешественник» — Незнайка
 «Чебурашка и Крокодил Гена» — Старуха Шапокляк, Телефонистка
 «Волшебник Изумрудного города» — Тотошка, Бастинда

 Озвучивание мультфильмов 
 1939 — «Лимпопо»
 1956 — «Небесное созданье»
 1957 — «В одной столовой»
 1958 — «Краса ненаглядная» — Баба Яга 1960 — «Конец Чёрной топи» — Баба Яга 1963 — «Сказка о старом кедре» — Сучок 1974 — «Всё наоборот» — Ослик 1974 — «Шапокляк» — Шапокляк.

Роли в кино 
 1956 — Небесное созданье (анимационный) — кукловод. 1972 — Необыкновенный концерт (фильм-спектакль) — кукловод.
 1974 — Волшебная лампа Аладдина (фильм-спектакль) — мать Аладдина.
 1975 — Наша Чукоккала (фильм-спектакль) — кукловод.
 1976 — Ноев ковчег (фильм-спектакль) — Иафет.
 1981 — 50 лет театру кукол Сергея Образцова (фильм-спектакль).

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Мазинг Ирина Евгеньевна: Досье // Сайт проекта Аниматор.ру''

Кукольники СССР
Кукольники XX века
Актрисы озвучивания СССР
Персоналии:Театр кукол им. С. В. Образцова